Josef Walter – imprenditore austroungarico-cecoslovacco fondatore della Josef Walter und Co. GmbH Motorfahrzeugfabrik.
Josef Walter – ginnasta svizzero.
Josef Walter – calciatore austriaco.